

Personnalités 

 Jean Kergrist (1940-2019), acteur, metteur en scène, réalisateur et écrivain français.

Lieux 

 Kergrist, commune française dans le département du Morbihan, en Bretagne ;
 Kergrist-Moëlou, commune française du département des Côtes-d'Armor, en Bretagne ;
 Kergrist, lieu-dit où se trouve le château de Kergrist, sur la commune de Ploubezre, dans le département des Côtes-d'Armor ;
 Kergrist, ancien lieu-dit où se trouve la chapelle Notre-Dame de Kergrist, à Paimpol, dans le département des Côtes-d'Armor.